Smoky Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Smoky Creek (Avoca River), Nebenfluss des Avoca River (Murray River) in Victoria
 Smoky Creek (Isaac River), Nebenfluss des Isaac River in Queensland